Блискавиця — світлові явища на горизонті при віддаленій грозі, коли не видно блискавки і не чути грому, але помітне освітлення блискавками хмар.
 Блискавиця — інша назва блискавки.
 «Блискавиця» — польський пістолет-кулемет.
 «Блискавиця» — польський есмінець.

Див. також 
 Блискавка (значення)